Müggenburg steht für:
 Müggenburg (Bruchhausen-Vilsen), Ortsteil von Bruchhausen-Vilsen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Müggenburg (Demen), Wohnplatz von Demen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Müggenburg (Golzow), Ortsteil von Golzow, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Müggenburg (Lüchow), Ortsteil von Lüchow (Wendland), Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Müggenburg (Neuenkirchen), Ortsteil von Neuenkirchen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Müggenburg (Ratzeburg), einen Adelssitz zwischen Ratzeburg und Salem, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Müggenburg (Roskow), ein abgegangenes Vorwerk auf der Gemarkung von Lünow, einem Ortsteil der Gemeinde Roskow, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Müggenburg (Torgelow), Ortsteil von Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Müggenburg (Wismar), Ortsteil von Wismar, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Müggenburg (Zingst), Wohnplatz von Zingst, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Schloss Müggenburg, eine Wasserburg im Neusser Stadtteil Norf
 eine frühere Hamburger Elbinsel, heute Teil der Veddel
 die Wasserburg Müggenburg

Personen:
 Stephan Schulzer von Müggenburg (1802–1892), ungarisch-kroatischer Armeeoffizier und Mykologe
 Günter Müggenburg (1926–2002), deutscher Journalist
 Horst Müggenburg (* 1928), Hamburger Kaufmann

Siehe auch:
 Mückenburg
 Auf der Muggenburg, Straße in Bremen